een weg of route:
 Europese weg 10, een Europese weg in Noorwegen en Zweden
 Een voormalige Europese weg tussen Groningen en Parijs, vervangen door Europese weg 22 en Europese weg 19
 E10 (Ecuador), een hoofdweg in Ecuador
 E10 (Verenigde Arabische Emiraten), een nationale weg in de Verenigde Arabische Emiraten
 Europese wandelroute E10, een Europese wandelroute
 E10 (motorbrandstof), een brandstof gebaseerd op 90% reguliere Euro 95 met bijmenging van 10% ethanol
 DB Baureihe E10 een Duits locomotief type 
 Een Edison-schroefdraad
 E-10 tank
 Nederlands verkeersbord E10, zie Verkeersborden in Nederland#Serie E: Parkeren en stilstaan